Christian von Pfalz-Zweibrücken ist der Name folgender Personen:

 Christian II. von Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld (1637–1717), Pfalzgraf und Herzog von Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld, siehe Christian II. (Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld)
 Cristian III. von Pfalz-Zweibrücken (1674–1735), Pfalzgraf von Birkenfeld, Bischweiler und Rappoltstein und Herzog von Pfalz-Zweibrücken, siehe Christian III. (Pfalz-Zweibrücken) 
 Christian IV. von Pfalz-Zweibrücken (1722–1775), Herzog von Pfalz-Zweibrücken, siehe Christian IV. (Pfalz-Zweibrücken)